Kalininkai ist der Name zweier Dörfer im litauischen Bezirk Klaipėda, die beide zur Rajongemeinde Šilutė gehören:

 Kalininkai (Šilutė) im Amtsbezirk Šilutė (bis 1945 Kallningken, Kreis Heydekrug, Ostpreußen)
 Kalininkai (Žemaičių Naumiestis) im Amtsbezirk Žemaičių Naumiestis